Audoin bezeichnet:
 Audoin († um 560), Langobardenkönig
 alternativ einen Heiligen, siehe Ouen

Audoin ist der Familienname folgender Personen:
 Michel Audoin (* 1957), französischer Segler
 Stéphane Audoin-Rouzeau (* 1955), französischer Historiker

Siehe auch:
 Audouin
 Alduin